Le cronache dei Jedi (Tales of the Jedi) – serie di fumetti
 Tales of the Jedi – serie animata